Mistrzostwa Europy w Curlingu 2014 odbyły się dwuetapowo, turniej grupy A odbył się między 22 a 29 listopada w szwajcarskim Champéry, na lodowisku Palladium de Champéry, grupa B grała w tym samym czasie w pobliskim Monthey. Dywizja C rywalizowała w holenderskim Zoetermeer między 4 a 11 października.

W rywalizacji łącznie wzięło udział 58 reprezentacji (25 kobiecych i 33 męskich). W tej edycji turnieju zadebiutowali Izraelczycy, reprezentowani przez zawodników mieszkających na co dzień w Kanadzie. Z zawodów w Zoetermeer do grupy B awansowały Holenderki oraz Słowaczki. Wśród panów zakwalifikowali się Belgowie i Izraelczycy. Tytułów mistrzowskich z 2013 broniły Szwedki i Szwajcarzy. Zawodniczki ze Szwecji (Anna Hasselborg) uplasowały się na 5. miejscu.

Rywalizację kobiet wygrała reprezentacja gospodarzy (Binia Feltscher), która w finale pokonała 8:7 Rosjanki (Anna Sidorowa). Drużyny te zmierzyły się ze sobą w górnym meczu Page play-off, w nim również lepsze były Szwajcarki. Na najniższym stopniu podium uplasowały się Szkotki (Eve Muirhead), w meczu o brązowe medale zwyciężyły wynikiem 8:3 nad Dunkami dowodzonymi przez Lene Nielsen. Do ostatniej sesji fazy grupowej szansę na awans do czołowej czwórki miały Finki (Sanna Puustinen), w grupie A, podczas swojego debiutanckiego występu, utrzymała się drużyna estońska (Maile Mölder).

W zawodach grupy B triumfowały Norweżki (Kristin Skaslien), które po roku powrócą do najwyższej klasy rozgrywek. Drugie miejsce, również kwalifikujące do grupy A, zajęły Węgierki (Dorottya Palancsa), pierwszy raz w historii tego kraju nie reprezentowała drużyna Ildikó Szekeres. Do grupy B w 2015 spadły reprezentacje Czech (Linda Klímová) i Łotwy (Iveta Staša-Šaršūne), w C natomiast będą musiały grać Białorusinki (Alina Pavlyuchik) i Słowaczki (Marína Gallová).

Tytuły mistrzów kontynentu zdobyli Szwedzi (Niklas Edin), w decydującym meczu pokonali Norwegów (Thomas Ulsrud) 5:4. Ekipa Trzech Koron w całym turnieju nie odniosła porażki. Brązowe medale przypadły obrońcom tytułów z 2013, reprezentacji Szwajcarii (Sven Michel). Gospodarze w małym finale zwyciężyli 8:6 nad rewelacją zawodów – Włochami (Joël Retornaz). Włosi w ostatnich latach balansowali pomiędzy grupą A i B.

Najsłabszymi w grupie A były drużyny łotewska (Ritvars Gulbis) i nieoczekiwanie duńska (Rasmus Stjerne). Duńczycy pierwszy raz będą musieli uczestniczyć w rozgrywkach grupy B. A tę w 2014 wygrali Finowie (Aku Kauste), którzy w finale pokonali Holendrów (Jaap Van Dorp) 9:3. Do grupy C spadli Francuzi i Rumuni (Allen Coliban).

Występ reprezentacji Polski kobiet (Marta Pluta) zakończył się na 8. (18. ogółem) miejscu z 4 wygranymi i 5 przegranymi meczami. Polki jako jedyne zwyciężyły nad Norweżkami, które ostatecznie wygrały całą rywalizację. Męska drużyna (Borys Jasiecki) wygrała 3 z 7 meczów, co pozwoliło jej na zajęcie 12. (22. ogółem) pozycji.

Z październikowych zmagań grupy C do grupy B awansowały Białorusinki oraz Słowenki. Wśród panów zakwalifikowali się Walijczycy oraz Rumuni, którzy zadebiutowali w rozgrywkach wyższej klasy.

Zawody były eliminacjami do MŚ Kobiet 2014 (8 miejsc) i Mężczyzn (8 miejsc). Do turnieju pań rozgrywanego w Sapporo zakwalifikowały się reprezentacje Szwajcarii, Rosji, Szkocji, Danii, Szwecji, Finlandii, Niemiec i Norwegii. W męskim turnieju wystąpią Szwedzi, Norwegowie, Szwajcarzy, Włosi, Czesi, Rosjanie, Szkoci i Finowie. Z obydwu challenge'ów do mistrzostw świata awansowali triumfatorzy grupy B tj. Norweżki i Finowie, drużyny te pokonały Estonki i Niemców.

W rozgrywkach grupy B powinni brać udział Francuzi, których ostatecznie nie było w Champéry. W związku z tym automatycznie spadli do niższej klasy rozgrywek. Niespotykana sytuacja wystąpiła podczas wyłaniania kobiecej reprezentacji Niemiec. W kraju tym odbył się turniej kwalifikacyjny, którego zwyciężczyni miała wystąpić na ME 2014. W finale Andrea Schöpp pokonała Danielę Driendl. Niemiecki Związek Curlingu (Deutscher Curling Verband) nominował jednak drugą drużynę zawodów, umotywowane było to brakiem lojalności Schöpp wobec związku. Sprawa została rozstrzygnięta na drodze prawnej, sąd w Kempten przyznał prawo reprezentacji zwyciężczyni turnieju. Wyrok został wydany na dwa dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, gdy na miejscu była już ekipa Driendl. W przypadku niewypełnienia woli sądu DCV musiałoby zapłacić 250 tys. euro kary.



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 9. sesji

Sesja 1. 
22 listopada 2014; 15:00

Sesja 2. 
23 listopada 2014; 8:00

Sesja 3. 
23 listopada 2014; 16:00

Sesja 4. 
24 listopada 2014; 9:00

Sesja 5. 
24 listopada 2014; 19:00

Sesja 6. 
25 listopada 2014; 12:00

Sesja 7. 
25 listopada 2014; 20:00

Sesja 8. 
26 listopada 2014; 14:00

Sesja 9. 
27 listopada 2014; 9:00

Play-off

1-2 
27 listopada 2014; 20:00

3-4 
27 listopada 2014; 20:00

Półfinał 
28 listopada 2014; 13:00

Mały finał 
28 listopada 2014; 19:30

Finał 
29 listopada 2014; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2015 
28 listopada 2014; 19:30

29 listopada 2014; 9:00

29 listopada 2014; 14:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
Klasyfikacja po 9. sesji:

Sesja 1. 
22 listopada 2014; 11:00

Sesja 2. 
22 listopada 2014; 19:00

Sesja 3. 
23 listopada 2014; 12:00

Sesja 4. 
23 listopada 2014; 20:00

Sesja 5. 
24 listopada 2014; 14:00

Sesja 6. 
25 listopada 2014; 8:00

Sesja 7. 
25 listopada 2014; 16:00

Sesja 8. 
26 listopada 2014; 9:00

Sesja 9. 
26 listopada 2014; 19:00

Tie-breaker 
27 listopada 2014; 14:00

Zwycięzca awansował do fazy finałowej, przegrany został sklasyfikowany na 5. miejscu.

Zwycięzca zajął 7. miejsce i awansował do MŚ 2015, przegrany musiał rozegrać challenge z triumfatorem grupy B.

Play-off

1-2 
27 listopada 2014; 20:00

3-4 
27 listopada 2014; 20:00

Półfinał 
28 listopada 2014; 13:00

Mały finał 
28 listopada 2014; 19:30

Finał 
29 listopada 2014; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2015 
28 listopada 2014; 19:30

29 listopada 2014; 9:00

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 
 

2014 w curlingu
2014
Curling w Szwajcarii
2014 w Szwajcarii
Valais